YWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Halifax Waterfront (Canada)